Kocsis puede referirse a:

  Margit Kocsis (Kerkhoven), artista indonesia; o
  Sándor Kocsis (Péter), futbolista húngaro.